Lillholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fårholmen och Lillholmen, Nykarleby, Österbotten,  (2 ha)
 Lillholmen, Vörå, Österbotten,  (1 ha)
 Lillholmen (Lemland, Åland),  (14 ha)
 Lillholmen (vid Åvensor, Korpo), Åboland,  (3 ha)
 Lillholmen (vid Galtby, Korpo), Åboland,  (2 ha)
 Lillholmen, del av Västra Rockelholm, Nagu, Åboland,  (38 ha)
 Lillholmen, del av Lilltervo, Pargas, Åboland, 
 Lillholmen, Kimitoön, Åboland,  (16 ha)
 Lillholmen, Sibbo, Nyland,  (2 ha)
 Lillholmen, Borgå, Nyland,  (1 ha)
 Lillholmen, Lovisa, Nyland,  (6 ha)

Se även
Lillholm
Grundsunds Lillholmen
Prästö Lillholmen
Småholmen
Storholmen

Robotskapade Finlandförgreningar